Istrate ist der Familienname folgender Personen:

 Gavril Istrate (1914–2014), rumänischer Romanist und Rumänist
 Nicolae Istrate (* 1982), rumänischer Bobfahrer